Tao se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Guo Da Tao
 Tian-Shen Tao